

Biografia
Era figlia naturale legittimata del duca di Milano Galeazzo Maria Sforza e di Lucrezia Landriani.

Rimasta vedova di Pietro II Dal Verme, conte di Sanguinetto, Bobbio, Voghera, e signore di Castel San Giovanni della Val Tidone ed altri feudi, e Pieve di Incino e Valsassina, nel 1487 sposò il condottiero Fregosino Fregoso (1460-1512), figlio naturale del doge di Genova e cardinale Paolo Fregoso. 

Portò una ricca dote di feudi, avuti nel 1480: i feudi dei Dal Verme del Contado della Riviera con Dervio assieme a Mandello del Lario, Bellano, Varenna, Corenno e Monte Introzzo, metà assieme ai Dal Verme di Pieve di Incino e della Valsassina, beni in Voghera e Tortona, e il feudo personale di Novi Ligure.

Discendenza 
Chiara e Fregosino ebbero due figli:
 Ottaviano, condottiero
 Paolo, dissipatore dei beni di famiglia, sposò Paola Visconti e in seconde nozze Ginevra da Correggio, figlia del conte Giberto VII.

Ascendenza

Note

Bibliografia
  .

Collegamenti esterni 
 

Chiara
Chiara
Sforza
Sforza